Саліго́с, Саліґос () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південь від Парижа, 145 км на південний захід від Тулузи, 39 км на південь від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2017 року до Салігос приєднали колишній муніципалітет Візос.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Салігос на сайті французького Національного інституту географії
 Салігос на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Салігос на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Салігос на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Салігос на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї